Es fanden bei der kroatischen Insel Lissa (kroatisch: Vis) zwei historische Seeschlachten statt. Siehe

 Seeschlacht von Lissa (1811) zwischen dem Vereinigten Königreich und den verbündeten Nationen Frankreich und Italien
 Seeschlacht von Lissa (1866) zwischen Österreich und Italien